Aardrijkskunde
Rens, plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken

Naam
Rens, een Nederlandse naam (jongensvoornaam of achternaam)

Onderwijs
 Rens & Rens, particuliere onderwijsinstelling voor elektronica en radiotechniek in de Nederlandse plaats Hilversum

Personen met de achternaam Rens
 Els Rens, Belgisch atlete
 Frans Rens, Belgisch letterkundige
 Hilde Rens, echte naam van de Belgische zangeres en presentatrice Yasmine
 Jef Rens,  Belgisch syndicalist en ambtenaar
 Jules Rens, Belgisch politicus
 Just Rens, Surinaams politicus en ondernemer
 Laurent Rens, Belgisch notaris en politicus
 Lieven Rens, Belgisch dichter, schrijver en hoogleraar
 Peter Jan Rens, Nederlands presentator, acteur, schrijver en voormalig fysiotherapeut
 Roland Rens, Belgisch beeldhouwer en tekenaar
 Ronny Rens, Surinaams journalist

Nederlandse of Vlaamse achternaam